Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2000, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Radek Štěpánek 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (Campione)
 Michel Kratochvil (primo turno)
 John van Lottum (quarti di finale)
 Yong-Il Yoon (semifinali)

 Vadim Kucenko (primo turno)
 Noam Behr (secondo turno)
 Kristian Pless (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2000